Андрій Занько (* 1975) — український музикант, ударник, учасник гурту «Мандри».
 Занько Всеволод Володимирович (* 1995) — російський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Занько Григорій Дмитрович (* 1957) — радянський та український архітектор, художник, поет.
 Занько Олександра Федорівна (1927—1990) — працівник освіти, Герой Соціалістичної Праці, Заслужений учитель БРСР.
 Занько Сергій Миколайович (* 1957) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки Республіки Білорусь.
 Занько Федір Петрович (1921—1979) — учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.